Логар:

 Логар (провінція) — провінція у Афганістані
 Логар (річка) — річка в Афганістані